Нестере́нко — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Нестеренко, Анатолий Дмитриевич (1899—1975) — советский учёный, член-корреспондент АН УССР.
 Нестеренко, Андрей Алексеевич (род. 1955) — советский, российский дипломат.
 Нестеренко, Анна Дмитриевна (1924—2014) — советский и украинский педагог, член-корреспондент АПН Украины, Герой Социалистического Труда.

Б 
 Нестеренко, Богдан Викторович (род. 1984) — российский и латвийский футболист.

В 
 Нестеренко, Вадим Григорьевич (род. 1970) — украинский политик.
 
 Нестеренко, Виктор Павлович (род. 1954) — советский, латышский футболист и тренер.

Г 
 Нестеренко, Григорий Карпович (1916—1943) — Герой Советского Союза.

Д 
 Нестеренко, Даниил Потапович (1918—1954) — Герой Советского Союза.
 Нестеренко, Дмитрий Акимович (1906—1953) — Герой Советского Союза.

Е 
 Нестеренко, Евгений Евгеньевич (1938—2021) — российский оперный певец, профессор, солист Большого театра; Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии.

И 
 
 Нестеренко, Игнатий Гаврилович (1900—1969) — советский полковник, комдив.

К

Л 
 Нестеренко, Лада Станиславовна (род. 1976) — украинская лыжница.

М 
 Нестеренко, Максим — украинский военный, политический и дипломатический деятель XVII века, Корсунский полковник Войска Запорожского; сподвижник Богдана Хмельницкого.
 Нестеренко, Максим Сергеевич (род. 1992) — белорусский легкоатлет, прыгун тройным.
 Нестеренко, Мария Петровна (1910—1941) — советская лётчица.
 Нестеренко, Михаил Дмитриевич (1925—2011) — Герой Социалистического Труда, старший вальцовщик, металлург.

Н 
 Нестеренко, Наталья Олеговна (1969—2015) — советская и российская спортсменка (пулевая стрельба).
 Нестеренко, Никита Валентинович (род. 1991) — украинский легкоатлет, метатель диска.

П 
 Нестеренко, Павел Антонович (1912—1981) — Герой Советского Союза.

Р

С 
 Нестеренко, Селивёрст Иванович (1903 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Нестеренко, Сергей Сергеевич (род. 1986) — российский футболист.

Т 
 Нестеренко, Таисия Григорьевна (род. 1990) — украинская футболистка.
 Нестеренко, Татьяна Геннадьевна (род. 1959) — руководитель Федерального Казначейства России.
 Нестеренко, Трофим Терентьевич (1874—1956) — рабочий мельницы, депутат Государственной думы I созыва.

Ф 
 Нестеренко, Фёдор Григорьевич (1923—1945) — Герой Советского Союза.

Э 
 Нестеренко, Эрик (1933—2022) — канадский хоккеист.

Ю 
 Нестеренко, Юлия Викторовна (род. 1979) — белорусская бегунья.

Двойная фамилия 
 Шульга-Нестеренко, Мария Ивановна (1891—1964) — советский учёный, геолог и палеонтолог.

См. также

Примечания